Senaki  è una città nella regione Mingrelia-Alta Svanezia nell'ovest della Georgia.

Durante l'era Sovietica, la città era conosciuta come Tskhakaia, dal 1933 al 1976 venne denominata Mikha Tskhakaya (), in onore del leader rivoluzionario comunista Mikhail Tskhakaya.

La seconda divisione fanteria dell'esercito georgiano è stazionata vicino Senaki.

Nel 1998 Senaki fu il centro di un ammutinamento militare ed è stato teatro di guerra durante la Seconda guerra in Ossezia del Sud nel 2008.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Centri abitati della Mingrelia-Alta Svanezia